Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2009/2010 odbyły się w dwóch szwedzkich miastach: Sztokholmie i Falun. Jednocześnie była to trzecia edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 17 – 21 marca 2010 roku. Rywalizacja składała się z czterech etapów: sprintów stylem klasycznym, prologu stylem dowolnym (3,3 km dla mężczyzn i 2,5 km dla kobiet), biegów łączonych (2x10 km dla mężczyzn i 2x5 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). Rozegrane 21 marca biegi pościgowe nie były punktowane w klasyfikacji generalnej PŚ (wyniki tych biegów zostały zsumowane z czasami poprzednich etapów Finału PŚ). W klasyfikacji końcowej triumfowali: Norwegowie Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

2,5 km kobiet

3,3 km mężczyzn

bieg łączony kobiet

bieg łączony mężczyzn

10 km kobiet (handicap)

15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich 2009/2010
Sport w Sztokholmie
Puchar Świata w biegach narciarskich w Falun
2010 w Szwecji
Puchar Świata w biegach narciarskich w Sztokholmie